Toyota peut désigner :
 Toyota, un constructeur automobile ;
 Toyota, une ville japonaise où est basé le siège historique du constructeur ;
 Toyota, un véhicule fabriqué par Toyota ;
 Toyota Motorsport, la filiale sportive du constructeur ;
 Toyota Motorsport GmbH, (ex-Toyota Team Europe ou TTE), la filiale sportive européenne du constructeur ;
 Toyota F1 Team, l'ancienne écurie de Formule 1 du constructeur, département spécialisé de Toyota Team Europe;
 Toyota Racing Development (TRD), filiale officielle de Toyota Motorsport, divisée aujourd’hui en trois branches : TRD Japan, TRD USA et TRD Australia.
 Toyota, un système de pensée dont le SPT (« Système de production Toyota ») est un premier indicateur sérieux.

Patronymie 
Toyota est un nom de famille porté par :

 Manami Toyota (1971-), catcheuse (lutteuse professionnelle) japonaise ;

Voir aussi